Э́лли Клэр Ке́мпер (; ) — американская актриса, наиболее известная по ролям в сериалах NBC «Офис» (2009—2013), Netflix «Несгибаемая Кимми Шмидт» (2015—2019), а также в кинофильме 2011 года «Девичник в Вегасе».

Биография

Ранние годы 
Элизабет Клэр Кемпер родилась 2 мая 1980 года в городе Канзас-Сити, штат Миссури, США. Элли — вторая из четырёх детей Дороти Энн и Дэвида Вудса Кемперов. Она окончила школу Конуэй в пригороде Сент-Луиса и среднюю школу Джона Берроуза в 1998 году, где начал проявляться её интерес к театру и импровизационной комедии. В 2002 году окончила Принстонский университет со степень бакалавра. Затем некоторое время училась в Оксфордском университете.

Карьера 
Элли дебютировала на телевидении в 2007 году. В 2010, 2011, 2012 и 2013 году она была четырежды номинирована на «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в комедийном сериале» «Офис».

Личная жизнь 
С 7 июля 2012 года Кемпер замужем за актёром Майклом Команом, от которого у неё есть два сына — Джеймс Миллер Коман (род. в июле 2016) и Мэттью Коман (род. 05.09.2019).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Выпускники Принстонского университета
Киноактрисы США